Sanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Sanka – potok, prawy dopływ rzeki Stradomka
 Sanka – potok, lewy dopływ rzeki Wisła